Municipio de Willow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willow (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Willow (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Willow (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Willow (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Willow (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Willow (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Willow (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Willow (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.